Carlos Romero puede referirse a:

 Carlos A. Romero Barceló (1932–2021), gobernador de Puerto Rico (durante 1977–1985);
 Carlos Romero Deschamps (1943– ), político mexicano;
 Carlos Romero Galiana (1927–2008), médico, historiador y molinólogo español;
 Carlos Romero Herrera, ministro de Agricultura en España (durante 1982–1991);
 Carlos Romero Bonifaz, ministro de Gobierno en Bolivia;
 Carlos Romero Jiménez, militar español 
 Carlos Romero, filólogo y cervantista;
 Carlos Romero, escritor de telenovelas.
 Carlos Romero, futbolista uruguayo campeón del mundo en 1950.
 Carlos Romero Serrano, futbolista español del Villarreal CF.
 Juan Carlos Romero,  desambiguación.